Elitserien i ishockey 2004/2005 spelades 20 september 2004 till 1 mars 2005 och hade 50 omgångar i grundserien. Lag 1–8 till SM-slutspel, lag 9–10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11–12 till nedflyttningskval. SM-slutspelet avgjordes i bäst av sju matcher. I seriespelet fick vinnande lag 3 poäng. Vid oavgjort 1 poäng fick lagen ett poäng var och matchen gick vidare till förlängning. Vinst i förlängningen gav ytterligare ett poäng. Frölunda HC vann serien och blev dessutom svenska mästare efter seger mot Färjestads BK i SM-finalspelet. Säsongen präglades av den arbetsmarknadskonflikt som ledde till inställd NHL-säsong. Klubbar i Sverige kunde därmed värva NHL-spelare, precis som säsongen 1994/1995.

Övrigt
Från och med den här säsongen plockades straffläggning efter förlängning bort i grundseriematcherna. Anledningen var att klubbarna tyckte att det blev alltför lotteribetonat med var en viktig poäng skulle hamna. Om inget lag gjorde mål i förlängningen, tilldelades båda lagen 1 poäng var. Straffavgörandet skulle dock komma att återinföras till säsongen 2010/2011.
Ny regel infördes som gjorde att varje lag endast fick ha två spelare utan medborgarskap i ett EU-land.
Med anledning av NHL-lockouten sändes matcher i kanadensisk TV denna säsong.
Frölunda HC:s laguppställning den här säsongen anses ha varit en av de mest etablerade trupperna i Europa och i Elitserien med många stora nyförvärv från NHL-organisationer; Daniel Alfredsson, Christian Bäckman, Per-Johan Axelsson, Samuel Påhlsson, Sami Salo och Tom Koivisto.
 En DVD med höjdpunkter från säsongen, berättad av Per Forsberg, släpptes med anledning av säsongens natur.

Deltagande lag

Grundserien

Derbygrupper

Poängtabell

Resultattabell

Spelarstatistik
Poängliga

Målvaktsliga

SM-slutspel

Översikt
Åtta lag gjorde upp om titeln som Svenska mästare och Le Mat-pokalen. Samtliga matchserier avgjordes i bäst av sju matcher.

Matcher
Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Frölunda HC blir svenska mästare i ishockey.

Spelarstatistik
Poängliga

Målvaktsliga

Lockoutspelare

Brynäs IF
Tyler Arnason
Marc-André Bergeron
Josef Boumedienne
Ronald Petrovický
Chris Phillips
Kimmo Timonen

Djurgårdens IF
Dan Boyle
Mariusz Czerkawski
Nils Ekman
Marcus Nilson
José Théodore
Daniel Tjärnqvist
Marty Turco

Frölunda HC
Daniel Alfredsson
Per-Johan Axelsson
Christian Bäckman
Samuel Påhlsson
Sami Salo

Färjestads BK
Zdeno Chára
Mike Comrie
Marián Gáborík
Martin Gerber
Mike Johnson
Sheldon Souray

HV71
Brian Boucher
Jonathan Cheechoo
Anders Eriksson
Manny Malhotra
Bryan McCabe
Mathias Tjärnqvist

Linköpings HC
Kristian Huselius
Mike Knuble
Brendan Morrison
Henrik Tallinder

Luleå HF
Manny Fernandez
Tomas Holmström
Branko Radivojevic
Steve Staios
Niclas Wallin
Justin Williams
Mattias Öhlund

Malmö Redhawks
Shawn McEachern
Brett McLean
Mark Mowers
Janne Niinimaa
Pasi Nurminen
Richard Park

Modo Hockey
Adrian Aucoin
Peter Forsberg
Dan Hinote
Frantisek Kaberle
Bryan Muir
Markus Näslund
Daniel Sedin
Henrik Sedin
Mattias Weinhandl

Mora IK
Daniel Cleary
Shawn Horcoff
Marcel Hossa
Marian Hossa
Andreas Lilja
Ladislav Nagy

Södertälje SK
Kyle Calder
Chris Ferraro
Peter Ferraro
Niclas Hävelid
Olli Jokinen
Scott Thornton
Dick Tärnström
Todd White

Timrå IK
Aki-Petteri Berg
Miikka Kiprusoff
Fredrik Modin
Henrik Zetterberg

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 2004
Sport i Sverige 2005
Ishockeysäsongen 2004/2005
2004/2005